Jaźwin – nazwa majątku w powiecie mohylewskim (obecnie na Białorusi) opisanego przez Romana Aftanazego w Dziejach rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej
 Jaźwin – historyczna nazwa wsi Jazwin w obwodzie homelskim na Białorusi
 Jaźwin – historyczna nazwa wsi Jazwiny w obwodzie mińskim na Białorusi.